A fotoetnografia é o registro e a apropriação, por meio de fotografias em sequências narrativas, de formas culturais identitárias captadas pela lente do antropólogo ou a apropriação etnográfica por parte do fotógrafo. Há sempre uma intencionalidade narrativa na maneira como as fotografias são apresentadas. Trata-se de uma apresentação de elementos da cultura e da identidade que se associam a descrições por meio de palavras, não as substituindo, mas guardando certa autonomia, isto é, comunicando elementos sobre a cultura estudada. Termo que designa uma das modalidades da antropologia visual, criada pelo antropólogo brasileiro, Luiz Eduardo Robinson Achutti.

Em 2021, a fotoetnografia faz 25 anos, tomando por referência a defesa de mestrado do Professor Luiz Eduardo Robinson Achutti defendida no ano de 1996 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com defesa em 2002, sob direção do Professor Dr. Jean Arlaud,  foi também tema de Doutorado de Luiz Eduardo Robinson Achutti, junto ao Laboratoire d'Anthropologie Visuelle et Sonore du Monde Contemporain - Université Paris 7 Denis - Diderot.

Ligações externas
Fotoetnografia
Tomo Editorial

Antropologia